Con Hiroshi Yamamoto ci si può riferire a:
Hiroshi Yamamoto, scrittore
Hiroshi Yamamoto, arciere giapponese
Hiroshi Yamamoto, velocista olimpico giapponese
Hiroshi Yamamoto, politico giapponese del partito Kōmeitō
Hiroshi Yamamoto, membro della yakuza
Hiroshi Yamamoto, attore